Aryan (engl. für Arier) steht für:
 Aryan, kanadische Musikgruppe, siehe Stonehammer (Band)
 Āryān (auch Varian), Ortschaft im Karaj County, Alborz (Provinz), Iran
 Āryān (auch Aryan), Ortschaft im Sarvabad County, Provinz Kordestān, Iran
 Āryān (auch Aryan), Ortschaft im Sabzevar County, Provinz Razavi-Chorasan, Iran

 The Aryan, US-amerikanischer Stummfilm-Western (1916) von und mit William S. Hart

Aryan ist der Künstlername von:
 Marc Aryan (1926–1985), französischsprachiger belgischer Sänger

Siehe auch:
 Arrian